Daniel Björk kan syfta på:

 Daniel Björk (handbollsspelare)
 Daniel Björk (journalist)